WRG steht für:
 Wärmerückgewinnung
 Wasserrechtsgesetz (Österreich)
 Wasserrechtsgesetz (Schweiz)
 Wasserrettungsgruppe
 Wilhelm-Remy-Gymnasium
 World Radio Geneva, seit 1. November 2007 World Radio Switzerland
 Wrangell Airport (IATA-Code), Flughafen von Wrangell (Alaska), Alaska
 Rostock Friedrich-Franz-Bahnhof (DS100-Code)

wrg steht für:
 Warrongo (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache der Warrongo aus der Gegend um Townsville, Queensland

Abkürzung